Elle kan syfta på:

 Elle (film) – en fransk thrillerfilm från 2016
Elle (mytologi) – en mytologisk gestalt
 Elle (pronomen) – ett pronomen i spanska som har föreslagits som det könsneutrala pronomen i tredje person
 Eleftheria Eleftheriou (1989–), en grek-cypriotiska sångerska

Geografi

Frankrike 
1 Elle (Vire), flod, departementet Manche i regionen Normandie, 
2 Ellé, flod, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Tyskland 
3 Ellebach – vattendrag även Elle, Nordrhein-Westfalen,